A Copa Interamericana de 1979 foi a sétima edição da Copa Interamericana, partidas foram disputadas entre o FAS e Olimpia.

Clubes Participantes

Partidas

1º jogo

2º jogo

Ver também 
 Copa Libertadores da América
 Liga dos Campeões da CONCACAF

1979
1979 no futebol